Alex steht als Kurzform für:
 Alexander, männlicher Vorname
 Alexandra, weiblicher Vorname
 Alexanderplatz, Platz in Berlin
 Alexander von Humboldt (Schiff, 1906), ein Segelschiff 

Alex steht als Name für:
 Alex (Graupapagei), an dem Irene Pepperberg die kognitiven Fähigkeiten untersuchte
 Alex (Programm), ein Programm zur Dienstplanerstellung
 (3367) Alex, ein Asteroid, benannt nach Alex R. Baltutis, Großvater des Entdeckers Norman Thomas 
 einen Hurrikan des Jahres 2010, siehe Atlantische Hurrikansaison 2010 #Hurrikan Alex
 einen Preis der Spiele-Autoren-Zunft für Journalisten, siehe Spiele-Autoren-Zunft #Alex-Medienpreis
 eine fiktive Figur aus dem Roman Uhrwerk Orange (Roman) von Anthony Burgess und dem daran angelehnten Lied Hier kommt Alex der Toten Hosen
 ein Segelschiff, unterhalten von der Organisation Mediterranea Saving Humans 

Geografie:
 Alex (Haute-Savoie), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Alex (Groissiat), eine Ortschaft in der Gemeinde Groissiat im französischen Département Ain
 Alex (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten

Unternehmen und Marken:
 Alex Gaststätten, eine Marke der Systemgastronomie
 Alex Offener Kanal Berlin, partizipativer Bürgersender der Region Berlin-Brandenburg
 Alex (Sportartikel), ein Textilhersteller von Sportartikeln

ALEX steht für:
 ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte Online, ein Digitalisierungsprojekt der Österreichischen Nationalbibliothek
 ALEX-Gruppe, Altlasten-Expertengruppe des Landesamtes für Umwelt und Gesundheit in Rheinland-Pfalz
 ALEX (Widerstandsgruppe), Widerstandsgruppe des tschechoslowakischen Widerstands 1939–1945

alex steht für:
 Allgäu-Express, eine Zuggattung
 alex (Zug), eine Zuggattung der Länderbahn als Nachfolger des Allgäu-Express

Alex ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Alex (* 1984), deutsche Unternehmerin
 David Alex († 1997), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Erika Stürmer-Alex (* 1938), deutsche Malerin und Grafikerin
 Hildegard Alex (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Jacqueline Alex (* 1965), deutsche Schwimmerin
 Jo Alex (1895–1973), deutscher Musiker, Arrangeur und Komponist
 Joe Alex, französischer Sänger, Tänzer und Schauspieler
 Johann Edmund Alex (1840–1886), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer
 Maika Alex (* 1968), deutsche Fußballspielerin
 Michael Alex (1937–2021), deutscher Autor
 Ralph Alex (* 1963), deutscher Motorjournalist
 Rolf Alex, deutscher Poolbillardspieler
 Ulrike Alex (* 1956), deutsche Lehrerin und Politikerin (SPD)

Alex ist der Spielername folgender Fußballspieler:
 Alex (Fußballspieler, Juli 1977) (Alessandro Santos; * 1977), japanisch-brasilianischer Fußballspieler
 Alex (Fußballspieler, 1979) (Domingos Alexandre Martins da Costa ; * 1979), portugiesischer Fußballspieler
 Alex (Fußballspieler, März 1982) (Alexandre Raphael Meschini; * 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Alex (Fußballspieler, Juni 1982) (Domingos Alexandre Rodrigo Dias da Costa; * 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Alex (Fußballspieler, 1988) (Alex Monteiro de Lima; * 1988), brasilianischer Fußballspieler 
 Alex (Fußballspieler, 1991) (Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas; * 1991), portugiesischer Fußballspieler 
 Alex (Fußballspieler, 1993) (Alex Martins Ferreira; * 1993), brasilianischer Fußballspieler 
 Alex (Fußballspieler, 1999) (Alex de Oliveira Nascimento; * 1999), brasilianischer Fußballspieler 
 Alexander Kamianecky (* 1945), deutsch-brasilianischer Fußballspieler
 Alexsandro de Souza (* 1977), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aleks
 Alec
 Alexa
 Alex Branch
 Alex Creek
 Alex Fork, Fluss im US-Bundesstaat West Virginia
 Alex Run
 Alex Oriental Experience, ehemalige Rockband um Alex Wiska

ALEX